Ричард Ванильи (; родился 1 июня 1971 года, Форли, Италия) — итальянский футболист, выступающий на позиции защитника, ассистент главного тренера «Ливорно».

Карьера 
Трудолюбивый центральный защитник, он начал играть в низших лигах, дебютировав в Серии B с «Козенцей» в 1993 году, и в Серии А с «Лечче» в 1996 году.

Ливорно и Эмполи 
В 1998 году он присоединился к «Ливорно», и играл за «тосканцев» на протяжении шести лет в трех дивизионах (от Серии С1 до Серии А). В 2004 году он перешёл из «Ливорно» в «Эмполи», выиграв свой второй промоушн в Серию А в первом сезоне за клуб.

В 2009 году он покинул профессиональный футбол, чтобы вернуться в родной клуб «Форли» из лиги «Эччеленца».

Анкона и Форли 
В августе 2008 года, когда ему было 37 лет, он был куплен командой «Анкона», получившей повышение до Серии B.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на eurosport.ru 
 

Футболисты Италии
Футбольные тренеры Италии
Игроки ФК «Варезе»
Игроки ФК «Козенца»
Игроки ФК «Лечче»
Игроки ФК «Кастель-ди-Сангро»
Игроки ФК «Ливорно»
Игроки ФК «Эмполи»
Игроки ФК «Анкона»
Тренеры ФК «Форли»